Le Gouffre interdit est la soixante-et-unième histoire de la série Tif et Tondu de Will, Stephen Desberg et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
Tif et Tondu visitent un ami en Ardèche lorsque plusieurs millions de francs sont volés à la banque locale. Les braqueurs semblent étrangement décidés à se laisser poursuivre, puis leur voiture tombe dans un gouffre. L'affaire est abandonnée, la voiture, les corps et l'argent étant censés avoir été détruits et se trouver en un lieu inaccessible, où un spéléologue et un cascadeur avaient déjà trouvé la mort.

Mais en visitant un cirque proche, Tif découvre que le cascadeur est encore en vie, caché dans une roulotte. Lui et Tondu enquêtent et se heurtent au frère du "mort", ainsi qu'au brigadier de gendarmerie local, qui semble protéger les deux frères au prix même de quelques meurtres.

Tif et Tondu finissent par découvrir que la voiture des braqueurs a été retenue par un filet posé par eux, ce qui leur a permis d'en sortir et de se cacher dans une grotte. Le brigadier, leur ex-collègue, était là pour accréditer leur mort et dépister les recherches, en arguant de la mort (réelle) du spéléologue et de celle, simulée, du cascadeur.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Leur ami Chomerac, retraité devenu apiculteur
 Le brigadier Drapier
 Tony et Enrico Martinez, cascadeurs

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 
  
  

Album de bande dessinée sorti en 1978
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou